Die Marsh Apawamis Open 2007 fanden vom 3. bis 8. Januar 2007 in Rye, New York, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 47.800 US-Dollar.

Natalie Grinham sicherte sich nach einem Finalerfolg gegen Vicky Botwright den Titelgewinn. Sie gewann die Partie mit 9:3, 9:3 und 9:3.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2007
WSA World Tour 2006/07